Sulcis (kolonia fenicka)
 Sulcis (okręg przemysłowy)
 Sulcis-Iglesiente-Guspinese